Бундеслига 2016/2017 () — 105-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионский титул защищает команда «Ред Булл».

Участники

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2016/2017
Спорт в Австрии в 2016 году
Спорт в Австрии в 2017 году
Австрия
Футбол в Австрии в сезоне 2016/2017